Батурята — топоним в России.

 Батурята — деревня в Берёзовском муниципальном округе Пермского края.
 Батурята — упразднённый в 2011 году посёлок в Пермском крае. Входил в состав Кляповского сельского поселения.